Il doppio femminile  dell'Ordina Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Eva Melicharová e Helena Vildová erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Melicharova con Cătălina Cristea e la Vildova con Karina Habšudová.

La Habšudová e la Vildova hanno perso nel 1º turno contro Amanda Coetzer e Sandrine Testud.

La Cristea e la Melicharova hanno perso in finale contro 6–7, 7–6, 7–6 Sabine Appelmans e Miriam Oremans.

Teste di serie
 Sabine Appelmans /  Miriam Oremans (campionesse)
 Debbie Graham /  Kimberly Po (primo turno)
 Florencia Labat /  Dominique Van Roost (quarti di finale)
 Ruxandra Dragomir /  Corina Morariu (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ordina Open 1998